Ripabianca steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Deruta, Provinz Perugia, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Ceppaloni, Provinz Benevento, Italien